Tekla – variante del nome Tecla
 Tekla (Pernilla Sternäng) – cantante svedese
 Tekla Corporation – azienda finlandese specializzata in software di progettazione